Wetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Joseph Wetzer (1801–1853), deutscher Orientalist
 Johann Wetzer (auch Ioan Wetzer; * 1916; † unbekannt), , rumänischer Fußballspieler und -trainer 
 Martin Wetzer (1868–1954), finnischer General der Infanterie
 Rudolf Wetzer (1901–1993), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ștefan Wetzer (auch István Wetzer; 1906–1985), rumänischer Fußballspieler und -trainer 

Wetzer steht für
 Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG, Nesselwang, Deutschland, Messtechnik-Produzent